Busia peut faire référence à :

Patronymes 
 Abena Busia (née en 1953), féministe, poète, écrivaine, enseignante et diplomate ghanéenne.
 Akosua Busia (née en 1966), actrice, chanteuse, scénariste, réalisatrice et femme de lettres ghanéenne.
 Kofi Abrefa Busia (1913-1978), leader politique et universitaire ghanéen.

Toponymes 
 Busia, une ville du Kenya à la frontière avec l'Ouganda.
 Comté de Busia , au Kenya.
 Busia (district d'Ouganda)